Макаренко, Евгений:
 Макаренко, Евгений Александрович (род. 1991) — украинский футболист.
 Макаренко, Евгений Михайлович (род. 1975) — российский боксёр, чемпион мира и Европы.